Sorensen pode referir-se a:

 James Sorensen (1986) — ator e modelo australiano;
 Charles E. Sorensen (1881–1968) — dinamarquês-estadunidense, um dos antigos chefes da Ford Motor Company.

Ver também

  Sørensen — página de desambiguação.

Desambiguações de sobrenomes